KB-Records war ein deutsches Punk- und Oi!-Label aus Saarwellingen. Das Independent-Label bestand von 2002 bis 2019 und verfügte über einen eigenen Vertrieb, ein Ladenlokal, sowie einen Mailorder. Ab dem 1. Dezember 2019 wurde das Label in einen Onlineshop unter dem Namen Oi! the Shop überführt.

Geschichte 
Ursprünglich wurde das Label 2002 gegründet, um das Debütalbum Die Fäuste hoch der Krawallbrüder zu vermarkten, das vorher bei anderen Labels abgelehnt wurde. Dementsprechend handelte es sich zunächst um das Eigenlabel der Band, das vorrangig von deren Sänger Pascal Gaspard betrieben wurde. Das Label öffnete sich sehr bald für andere Bands aus der deutschen Szene, unter anderem Riot Company, Unantastbar, Berserker und The Suicide Kings veröffentlichten dort diverse Alben. Internationale Bands sind Wiens No.1 aus Österreich, Paris Violence und Charge 69 aus Frankreich und Foreign Legion und Goldblade aus Großbritannien.

Neben dem Label besteht außerdem noch ein Mailorder-Shop, betreut von Protrade Integra aus Winnenden, ein Ladenlokal in Saarlouis sowie eine Textilveredelung. Eine Zeitlang übernahm den Mailorder Bandworm Records aus Magdeburg.

Kritik 
Mitte 2013 gab der Verein Laut gegen Nazis eine 2012 von den Krawallbrüdern geleistete Spende zurück und distanzierte sich öffentlich von der Band. Als einer der Gründe wurde angeführt, dass im Mailorder von KB-Records die Band Frei.Wild vertrieben wurde und diese Band angeblich mit rechten Labels wie Rock-O-Rama und dem Adler-Versand zusammenarbeiten würde.

Liste der Veröffentlichungen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Musiklabel (Saarland)
Independent-Label
Unternehmen (Landkreis Saarlouis)
Saarwellingen
Punk-Label
Oi!
Label-Diskografie